Buczacki ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Buczacki (* 1945), britischer Gartenbauingenieur und Botaniker